

Aeronautica
Hawker Fury – caccia biplano degli anni trenta
Hawker Sea Fury – caccia imbarcato monoplano degli anni quaranta; originariamente era stato designato semplicemente Fury
North American FJ Fury – versione imbarcata del caccia North American F-86 Sabre

Cinema
Fury  – film del 1923 diretto da Henry King
Furia (Fury) – film del 1936 diretto da Fritz Lang
Fury (The Fury) – film del 1978 diretto da Brian De Palma
Fury (The Samaritan) – film del 2012 diretto da David Weaver
Fury – film del 2014 diretto da David Ayer

Fumetto 
Nick Fury – personaggio dei fumetti della Marvel Comics, creato da Stan Lee e Jack Kirby
Fury – Figlia di Wonder Woman e di Steve Trevor, e moglie di Dottor Fate

Letteratura 
Furia (Fury) – romanzo di Henry Kuttner del 1947
Furia (Fury) – romanzo di Salman Rushdie del 2001
La furia (Fury) – romanzo di G.M. Ford del 2001

Musica 
Fury – gruppo musicale thrash metal australiano
Fury – singolo di Prince del 2006, dall'album 3121
Fury – album dei Sick Puppies del 2016
Fury – album degli Ektomorf del 2018
Fury (the album) – album di Stefano Lentini del 2018

Televisione 
Furia (Fury) – telefilm
Furia (Fury) – episodio della sesta stagione di Star Trek: Voyager

Pagine correlate 
Furia
The Fury